Reactivitat nuclear
 Reactividad psicològica
 Reactivitat química